Бо́ринский райо́н (ранее - Боринско-Заводской) — упразднённый район Липецкой области.

История

Боринско-Заводской район 
Боринско-Заводской район с центром в селе Боринское (Боринские Заводы) был образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) и до 1930 года входил в состав Елецкого округа.

1 февраля 1933 район был упразднён, территория передана в Липецкий, Задонский и Хлевенский районы.

Боринский район 
31 декабря 1934 года в составе Воронежской области был образован Боринский район. 

С образованием 6 января 1954 года Липецкой области район был включён в её состав.

19 ноября 1959 года к Боринскому району была присоединена часть территории упразднённого Липецкого района.

1 февраля 1963 район был упразднён, территория вошла во вновь образованный Липецкий район.

Примечания

Источники 
 

Упразднённые районы Липецкой области